York Road steht für:

 York Road (London Underground), U-Bahn-Station in London, Vereinigtes Königreich
 York Road (Western Australia), Fernstraße in Australien